Franz Ernst Neumann
 Franz Leopold Neumann
 Franz Ritter von Neumann
 Franz Neumann z Żagania